Medeleni se poate referi la:

 Localități din România
 Medeleni - localitate din județul Bacău
 Medeleni - localitate din județul Iași
 Localități din Republica Moldova
 Medeleni - localitate din raionul Ungheni

Vezi și 
 Medeleanu

Toponime românești